Михаил Исаакович Веризов (Шихман) (1893—1972) — советский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Биография 
1920 год — окончил Тифлисскую консерваторию.

Работал в Ставропольском государственном театре оперетты, художественный руководитель и режиссёр Хабаровского театра музыкальной комедии, также в театре Омске и других городах.

В 1947 году Хабаровский краевой театр музыкальной комедии ходатайствовал о присвоении М. И. Веризову звания заслуженного деятеля искусств и о выдвижении на соискание государственной премии за постановку спектакля «Голубой гусар»

Звания, награды, дипломы 
 1953 год — Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1967 год — диплом первой степени, присужденный М. И. Веризову на Всероссийском смотре спектаклей в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской революции, за спектакль «Огоньки»

Некоторые из поставленных спектаклей 
 Спектакли «Зелёный остров», «Фиалка Монмартра», «Живая модель», «Закон сердца», «Мирандолина», были поставленны в Московском областном театре Камерной оперетты.
 Спектакли «Елена Прекрасная», «Холопка», «Моряки», были поставленны в театре Музкомедии ГОМЭЦ.

Примечания

Ссылки 
 «Лошадь по кличке Уза кормить овсом»
 РГАЛИ г. Москва|М. И. Веризов
 Похоронен на 32 участке Ваганьковского кладбища

Персоналии:Хабаровский краевой музыкальный театр
Персоны без указанного места рождения
Похороненные на Ваганьковском кладбище